Сте́ван Йо́ветич  (; 2 ноября 1989, Титоград) — черногорский футболист, нападающий клуба «Герта» и сборной Черногории. Лучший бомбардир в истории сборной Черногории (31 гол).

Карьера 

Стеван Йоветич начал свою карьеру в 2000 году в клубе «Младость» из Подгорицы, уже в юные годы считаясь одним из самых талантливых игроков Черногории. В 2003 году Йоветич перешёл в белградский клуб «Партизан», сначала выступая за молодёжную команду клуба, а затем, 8 апреля, дебютируя в основе «Партизана» в матче с «Вождовацем». В августе 2007 года сопровождаемый отцом Йоветич, ещё даже не достигший совершеннолетия, подписал свой первый в жизни профессиональный контракт, который был заключён после того, как Йоветич 2 августа забил три мяча в ворота «Зриньски». В том же году он дебютировал за молодёжную сборную Черногории, быстро становясь капитаном команды, а по прошествии нескольких месяцев и за главную черногорскую команду. Йоветич играл настолько удачно, что газета «The Sun» внесла его в список самых талантливых молодых футболистов 2008 года. Игра Йоветича, ставшего в январе 2008 года капитаном команды после перехода Антонио Рукавины в дортмундскую «Боруссию», во многом помогла клубу выиграть Чемпионат Сербии по футболу, а по окончании сезона за молодым футболистом стали «охотиться» ведущие клубы мира, включая «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид»

31 мая 2008 года «Фиорентина» официально объявила о приобретении Йоветича за 8 миллионов евро. В клубе Йоветич дебютировал в первом туре национального чемпионата в игре с «Ювентусом». 5 апреля 2009 года Йоветич забил первый гол за «Фиорентину», реализовав пенальти в матче с «Аталантой». Первый гол с игры Йоветич забил 10 мая того же года с «Катанией». Всего в первом сезоне во Флоренции Йоветич сыграл 34 игры и забил 2 гола. 3 августа 2010 года Йоветич, в игре с «Сиеной», получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл из строя на полгода. 4 октября Стефан был прооперирован для восстановления крестообразных связок в клинике Хессинпарг в Аугсбурге.

15 октября 2011 года Йоветич продлил контракт с «Фиорентиной».

Летом 2013 года Стеваном активно интересовался «Ювентус», но форвард выбрал другой клуб.

19 июля 2013 года перешёл в английский клуб «Манчестер Сити», сумма трансфера составила 25 млн. евро. 24 сентября забил свои первые голы за «Манчестер Сити», оформив дубль в матче Кубка Футбольной лиги против «Уиган Атлетик». 30 октября в кубковом матче получил травму и выбыл из строя на два с половиной месяца. Вскоре пошли слухи о возможной продаже Йоветича в «Интернационале», «Ювентус» или «Малагу», однако Мануэль Пеллегрини заявил, что не планирует продавать футболиста. 29 января забил первый гол в Премьер-лиге в разгромном матче против «Тоттенхэма» (5:1).

Йоветичу не удалось стать основным игроком «Манчестер Сити» и в июле 2015 года он покинул команду и вернулся в Италию, став футболистом «Интера». Дебютный гол за «Интер» забил в первом туре итальянской Серии А против «Аталанты».

29 августа 2017 года Йоветич был представлен в качестве игрока выступающего в чемпионате Франции клуба «Монако», с которым заключил контракт на четыре года. От продажи нападающего «Интер» получил около 10 млн фунтов стерлингов. В новой команде Йоветич получил 10-й номер, под которым до него играл Килиан Мбаппе.

27 июля 2021 года «Герта» на своём официальном сайте объявила о заключении контракта с нападающим. 31-летний черногорец перешёл в берлинскую команду на правах свободного агента. Футболист подписал с клубом контракт по схеме «2+1».

Клубная статистика 
По состоянию на 11 апреля 2021 года

Выступления за сборную 

Итого: 65 матчей / 31 гол; 23 победы, 17 ничьих, 25 поражений.

Достижения 
Партизан

 Чемпион Сербии: 2008
 Обладатель Кубка Сербии: 2008

Манчестер Сити
 Чемпион премьер-лиги: 2014
 Обладатель Кубка Английской Лиги: 2014

 Личные достижения
 Футболист года в Черногории: 2009, 2015

Примечания

Ссылки 

 Презентация Йоветича
 Профиль на weltfussball.de
 Профиль на lequipe.fr
 Профиль Стевана Йоветича в рейтинге бомбардиров Topforward

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Герта» Берлин